Château de Montreuil peut désigner :
 château de Montreuil, un château situé à Versailles en France ;
 château de Montreuil, un château situé à Nort-sur-Erdre en France.

Voir aussi 
 Château de Montreuil-en-Touraine, un château situé à Montreuil-en-Touraine en France
 Château de Montreuil-Bellay, un château situé au cœur de l'ancienne ville close de Montreuil-Bellay en France
 Château de Montreuil-Bonnin, un château situé à Montreuil-Bonnin en France